Satu Mare est une ville de Transylvanie en Roumanie.

Satu Mare est aussi un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Satu Mare, județ bordé par la Hongrie et l'Ukraine
Satu Mare, commune du județ de Harghita
Satu Mare, commune du județ de Suceava
Satu Mare, village de la commune de Secusigiu dans la județ d'Arad
Satu Mare, village de la commune de Stângâceaua dans la județ de Mehedinți
Satu Mare, village de la commune de Crucea dans la județ de Suceava

Satul Mare, nom roumain du village de Velykosillia dans la commune de

Voir aussi

Homonymie de toponyme